Лев Осипович Альбурт (род. 21 августа 1945, Оренбург) — советский и американский шахматист, международный гроссмейстер (1977). Трёхкратный чемпион Украины и США. Окончил физический факультет Одесского университета.

В 1976 году стал международным мастером, в 1977 году гроссмейстером.
В 1979 году, находясь в составе советской команды на международном турнире в ФРГ, решил не возвращаться в СССР и попросил политическое убежище, затем переехал в США. Чемпион США по шахматам в 1984—85 и 1990 годах.

Автор многих книг по шахматам. С 1991 года прекратил активно участвовать в турнирах, занялся тренерской работой. Альбурт — заслуженный тренер ФИДЕ (2004).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Партии в базе Chessgames
 «Счастливая судьба невозвращенца» Роман Василевский
 Лев Альбурт на сайте sem40.ru

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1945 году
Родившиеся в Одессе
Выпускники Одесского университета
Шахматные гроссмейстеры
Шахматисты СССР
Шахматисты США
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры США
Русские эмигранты третьей волны в США
Беглецы из СССР